Gupta může být:

gupta – staroindické písmo
Guptovská říše 

příjmení osob
Prakash Chandra Gupta (1908–1970) – indický spisovatel, překladatel, literární kritik a pedagog
Umang Gupta (1949) – americký inženýr, podnikatel a filantrop
Yana Gupta (1979) – indická herečka českého původu (rozená Jana Synková)

jiné významy
Gupta Technologies – počítačová firma